Majal Indústria e Comércio de Malhas, ou simplesmente Majal, é uma empresa de artigos esportivos com sede em Santa Cruz do Sul e filial em Campina Grande, no Estado da Paraíba. já foi fornecedora das camisas de alguns clubes brasileiros de futebol.'''

Empresas de artigos esportivos do Brasil